Reveniopsis är ett släkte av skalbaggar. Reveniopsis ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Reveniopsis